Журавлёвка () — исторический район, в основном частного сектора, почти в центре Харькова, Украина.

Население составляет около 20 тысяч человек.

География 
Так называется бывший хутор, затем подгородняя слобода Журавлёвка, вытянутый вдоль поймы реки Харьков между Нагорным районом и Салтовкой. В основном Журавлёвка расположена на правом берегу р. Харьков, под горой, вдоль ул. Шевченко. Делится на Ближнюю, Дальнюю Журавлёвку, Землянки, Лазьковку и Рашкину дачу (дореволюционное название Дача Рашке).

Границы 
Журавлёвка начинается от Чигиринского моста (моста Фейербаха), c самого начала улицы Шевченко, являющейся её осью, и тянется в северо-восточном направлении вдоль реки Харьков.

Ближе к центру города, до метромоста, вдоль бывшей Белгородской улицы, находится Ближняя Журавлёвка.
Вдоль бывшей Журавлёвской улицы, возле Гидропарка и под Журавлёвскими склонами 13-го городского кладбища — Дальняя Журавлёвка.

С запада Журавлёвка ограничена обрывом и крутыми Журавлёвскими склонами Нагорного района к реке Харьков; с севера — посёлком Большая Даниловка, Лазьковкой и Шишковкой; с востока — Журавлёвским гидропарком, поймой реки Харьков, улицей Тюринской (Тюринкой) и зданием ХИИТа; с юга — улицей Маршала Бажанова.

История слободы и её названия 
Древнейшая часть города Харькова возникла одновременно с основанием Харьковского острога или на несколько лет ранее. Согласно Е.Топчиеву и Г. Квитке-Основьяненко, первой на нынешней территории Харькова на правом берегу реки Харьков в 1650-х годах возникла подгородная слобода Журавлёвка (нынешняя Дальняя Журавлёвка).

По одной версии, название её произошло в XVII веке от криницы, над которой стоял журавель (деревянный журавль) для подъёма воды. По другой версии, поскольку местность левого берега реки Харьков была болотистой, со множеством озёр, там в изобилии водилась водоплавающая дичь и часто гнездились журавли. Третью версию можно прочитать в «Описании Харькова» издания 1852 года:

Это и была Журавлёвка, населённая казенными крестьянами, среди которых встречаем и некоего Журавля, жившего в конце Журавлёвки. Очень вероятно, что один из предков этого Журавля дал своё имя и всему поселению.

С XVII века до постройки Белгородского шоссе в 1840-х годах под Журавлёвскими склонами шла Белгородская дорога на Белгород и Москву.

Северная часть улицы Шевченко (бывшие Журавлёвская и Дальняя Журавлёвская улицы) была застроена в XVII веке, южная (бывшая Белгородская улица) — лишь во второй половине XIX столетия.

На военно-топографических картах Шуберта середины 19 века Журавлёвка (и хутор Рашкин) — предместье Харькова

В списках населённых мест Харьковской губернии 1864 года в слободе Журавлёвка в ста дворах проживали 850 жителей.

Интенсивная застройка Белгородской улицы (Ближней Журавлёвки), соединившей Дальнюю Журавлёвку, которой к тому времени было более двухсот лет, с городом Харьковом, началась только после открытия Технологического института в 1885 году.

На левом берегу реки Харьков, от Моисеевского моста до улицы Якира на востоке и Барабашовского рынка на севере, находится часть Журавлёвки Рашкина дача. Это частный сектор.

До XX века во время весенних паводков Журавлёвка часто заливалась водой.

Достопримечательности 

 Журавлёвский гидропарк, место отдыха. Площадь 180 га.
 Журавлёвский метромост через реку Харьков Салтовской линии метро.
 Церковь Петра и Павла (Харьков) на ближней Журавлёвке.
 Армянская апостольская церковь «Сурб Арутюн» на средней Журавлёвке, возле станции метро «Киевская». Построена в начале 2000-х годов.
 Дача Рашке (здание, давшее название историческому району Рашкина дача), ныне наркологический диспансер.

В топонимике 

Комоним дал названия :
 Журавлёвским склонам Нагорного района, обращённым к реке Харьков (находящимся между улицей Черноглазовской (Ближняя Журавлёвка) и спуском Жилярди (Дальняя);
 Журавлёвскому водохранилищу;
 Журавлёвскому гидропарку;
 Журавлёвской плотине одноимённого водохранилища;
 коттеджному посёлку Журавлёвская Слобода (район Лазьковка)
 реке Журавке (правый приток р. Харьков, впадает возле метромоста);
 Журавлёвскому метромосту;
 Журавлёвскому источнику питьевой воды (находится под Журавлёвским склоном спуска Веснина);
 Журавлёвской набережной (между Моисеевским и Журавлёвским мостами на правом берегу р. Харьков);
 Журавлёвскому мосту (подвесному пешеходному) в устье реки Немышля.

Транспортные коммуникации 

Журавлёвка соединяется:
 с центром города — улицей Шевченко;
 с Нагорным районом — Журавлёвским спуском (спуск Веснина), переходящим в ул. Веснина, а также Белгородским спуском, переходящим в улицу Манизера;
 с посёлком Жуковского — спуском Жилярди;
 с Салтовкой — улицей Героев Труда;
 с Сабуровой дачей — улицами Белецкого и Семиградской.

С центром города и Салтовкой Журавлёвку связывает Салтовская линия метро, от станции «Киевская» до станций «Исторический музей» и «Героев труда».

Также имеются следующие линии трамвая:
 по Журавлёвскому спуску — в Нагорный район и парк Горького — № 26
 через Моисеевский мост возле метро «Киевская» — на улицу Академика Павлова, Сабурову дачу и ближнюю Салтовку — № 16
 через Журавлёвскую дамбу — на дальнюю Салтовку — № 26.
В 2005 году с ул. Шевченко между Московским проспектом и метро «Киевская» (Ближняя Журавлёвка) сняты рельсы уникального трамвайного маршрута № 15, соединявшего Журавлёвский гидропарк и Алексеевский лугопарк и имевшего на данном участке одну колею.

Журавлёвка в художественных произведениях 

Особый мир, страна иная,
где житель, будто бы илот,
в грязи и мраке погибая,
судьбу и гласных всех клянёт.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Журавлёвский метромост
 Описание и фотографии Журавлёвки
 Карта Ближней и средней Журавлёвки
 Карта Дальней Журавлёвки

Исторические районы Харькова